Wechsung ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Wechsung (* 1975), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in La Plata
 Fritz Wechsung (1898–1966), deutscher Politiker (KPD), MdL
 Gerd Wechsung (* 1939), deutscher Mathematiker und Informatiker